

Codici 
 EJ – codice vettore IATA di New England Airlines

Altro 
 EJ – simbolo dell'exajoule
 EJ – album di Eric Johnson del 2016